Стара Вес може бити:

 Стара Вес (Брунтал), насељено мјесто у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Стара Вес (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република